Drużynowe Mistrzostwa Danii na żużlu – duńskie rozgrywki ligowe w sporcie żużlowym odbywające się corocznie od 1967 r. z wyłączeniem roku 2020, kiedy to odwołano je z powodu pandemii COVID-19. Rozgrywki prowadzone są pod patronatem duńskiej federacji motocyklowej (DMU). Do 1985 roku najwyższą ligą była Division 1. Obecnie (od 1986 r.) liga dzieli się na trzy klasy rozgrywkowe: najwyższą Dansk Speedway Liga, Division 1 oraz Division 2. Najwięcej tytułów Drużynowego mistrza Danii na swoim koncie ma Holsted Speedway Klub (15).

Medaliści 
Lista klubów, które stawały na podium:

Zobacz też 
 Indywidualne mistrzostwa Danii na żużlu
 Młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Danii na żużlu
 Dansk Speedway Liga

Przypisy

Bibliografia 
 Speedway History Info | DM Danii
 Speedway Ligaen resultater